Mitterbühl ist der Ortsname von

 Mitterbühl (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Mitterbühl (Grafling), Ortsteil der Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern